Bressan ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Bressan (* 1956), italienischer Mathematiker
 Arthur Bressan (1943–1987), US-amerikanischer Filmregisseur
 Filippo Maria Bressan (* 1957), italienischer Dirigent und Chorleiter
 Luigi Bressan (* 1940), römisch-katholischer Erzbischof
 Mauro Bressan (* 1971), italienischer Fußballspieler
 Pierre Jaillard Bressan (1663–1731), französischer Holzblasinstrumentenmacher
 Renan Bressan (* 1988), weißrussischer Fußballspieler
 Walter Bressan (* 1981), italienischer Fußballspieler
 Bressan (Fußballspieler) (* 1993) (Matheus Simonete Bressanelli), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Bresan